Sanvincenzesi – abitanti di San Vincenzo La Costa
Sanvincenzesi – abitanti di San Vincenzo Valle Roveto